Domenico Ventura – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Domenico Ventura – arcivescovo cattolico italiano